Ouésso ist eine Stadt im Norden der Republik Kongo. Die Hauptstadt des Sangha-Departements liegt am Ufer des Flusses Sangha inmitten des tropischen Regenwalds. Bei der Volkszählung im Jahre 2012 hatte Ouésso etwa 31.000 Einwohner. Die Stadt ist mit der Fähre mit der Hauptstadt Brazzaville verbunden und ist bekannt für die in der Nähe wohnenden Pygmäen.

2007 wurde mit einem koreanischen Konsortium vertraglich beschlossen, eine Eisenbahnlinie von Ouésso nach Brazzaville zu bauen, vor allem für den schnelleren Transport von Holz.

Klimatabelle

Söhne und Töchter 
 Daniel Nzika (* 1971), römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Impfondo
 Gélase Armel Kema (* 1972), römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Ouésso

Siehe auch 
 Liste der Departements der Republik Kongo

Einzelnachweise 

Ort in der Republik Kongo
Ort in Afrika
Sangha (Kongo)